JCU steht für:

 James Cook University
 John Cabot University
 John Carroll University
 Joint Communications Unit
 Helipuerto de Ceuta (IATA-Code), spanischer Hubschrauberlandeplatz

Abkürzung